El arte de morir hace referencia a varios artículos:

Literatura
 Ars moriendi o El arte de morir, textos en latín escritos entre 1415 y 1450 con consejos sobre los protocolos y procedimientos para una buena muerte y sobre cómo «morir bien».
 El arte de morir, obra de 2008 escrita por el neuropsiquiatra y neurofisiólogo Peter Fenwick y su mujer Elizabeth Fenwick sobre sus investigaciones de las experiencias cercanas a la muerte.

Cine
 El arte de morir, película española del año 2000 dirigida por Álvaro Fernández Armero.